Carson kan syfta på:

 Carson (efternamn) – personer med efternamnet
 6572 Carson – en asteroid
 Carson – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Geografi

USA 

 Carson, Iowa, Pottawattamie County, 
 Carson, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
 Carson, North Dakota, countyhuvudort, Grant County, 
 Carson, Washington, Skamania County, 
 Carson City, huvudstad i Nevada i USA 
 Carson County, ett administrativt område i Texas i USA 
 West Carson, ett område i Kalifornien i USA

Se även 
 Mount Carson